Padimenti est le nom de naissance  (Le don de Nemty), d'un roi de Lycopolis (Assiout) de -747 à -715 sous la . Il est un des derniers opposant aux rois de la , Tefnakht et Bakenranef.

Index égyptologique
Pharaon de la XXIIIe dynastie égyptienne